Американо-суданские отношения — двусторонние дипломатические отношения  между США и Суданом.

История 
Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Суданом в 1956 году, после обретения им независимости от совместного управления Египта и Великобритании. В 1967 году Судан разорвал дипломатические отношения с США после начала арабо-израильской войны. Отношения были восстановлены в 1972 году. В 1990-х годах связи исламистского режима Судана с международными террористическими организациями привели к тому, что в 1993 году Судан был обозначен правительством США как государство-спонсор терроризма. В 1996 году посольство США в Судане было закрыто. После террористических ударов по США 11 сентября 2001 года, Судан начал оказывать конкретное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. В 2002 году посольство США возобновило свою деятельность на территории Судана.

Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в подписании в 2005 году всеобъемлющего мирного соглашения между Суданом и Южным Суданом, что заложило основу для проведения референдума о независимости в 2011 году и последующего за ним отделения. Несколько споров между Суданом и Южным Суданом остаются нерешёнными после разделения, в том числе контроль за нефтяными ресурсами и статус региона Абьей.

Несмотря на различия в политических взглядах, США являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи для Судана на протяжении последних 25 лет.

Торговля 
В 1997 году Соединенные Штаты ввели всеобъемлющие экономические, торговые и финансовые санкции в отношении Судана в связи с его поддержкой международного терроризма и продолжающихся усилий по дестабилизации правительств соседних государств, а также из-за распространённости нарушений прав человека. В 2007 году Соединенные Штаты ввели новые экономические санкции в отношении Судана в ответ на насилие в Дарфуре. Санкции распространяются на активы суданских чиновников вовлеченных в осуществление насилия в Дарфуре, а также в отношении компаний, принадлежащих или контролируемых правительством Судана.

Ссылки 
 Американо-суданские отношения на сайте Государственного департамента США. 

Судан
США